Erwin Koeman – allenatore di calcio ed ex calciatore olandese
 Lieja Tunks-Koeman – ex pesista e discobola olandese naturalizzata canadese
 Martin Koeman – calciatore olandese
 Ronald Koeman – allenatore di calcio ed ex calciatore olandese